Hidvég bezeichnet den ungarischen Namen
 des Ortsteils Mostje in der Gemeinde Lendava, Slowenien
 des rumänischen Ortes Hăghic (dt. Fürstenberg)